Mealing ist der Familienname von:

 John Mealing (* 1942), britischer Keyboarder
 Bonnie Mealing (1912–2002), australische Schwimmerin